Гран-при Мигеля Индурайна () — шоссейная однодневная велогонка, проводящаяся в Испании по дорогам муниципалитета Эстелья, провинция Наварра. Организатором соревнования выступает Велосипедный клуб Эстельи. 

Впервые состоялась в 1951 году и до 1954 года, а также с 1985 по 1997 год была гонкой местного значения. В 2005 году вошла в календарь Европейского тура UCI, получив категорию 1.1, в 2007 году повышенную до 1.HC, что сделало её ещё более популярной в европейском гоночном календаре. С 2019 года является одним из событий новосозданного Велошоссейного кубка Испании.

Призёры

Campeonato Vasco-Navarro de Montaña

Trofeo Gobierno de Navarra y Gran Premio Miguel Induráin

Рекорд побед

Индивидуально

По странам

Примечания

Ссылки 
 Гран-при Мигеля Индурайна на FirstCycling 
 
 
 
 
  

Велогонки в Испании
UCI Europe Tour
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1951 года